Henri Kontinen e John Peers erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti al secondo turno da Marcel Granollers e Horacio Zeballos.

In finale Granollers e Zeballos hanno sconfitto Robin Haase e Wesley Koolhof con il punteggio di 7-5, 7-5.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (primo turno)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (primo turno)
  Mate Pavić /  Bruno Soares (primo turno)
  Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (primo turno)

  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (secondo turno)
  Henri Kontinen /  John Peers (secondo turno)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
  Nikola Mektić /  Franko Škugor (primo turno)

Alternate 

  Cristian Garín /  Cameron Norrie (primo turno)

Wildcard 

  Félix Auger-Aliassime /  Vasek Pospisil (primo turno)
  Feliciano López /  Andy Murray (secondo turno)

  Peter Polansky /  Brayden Schnur (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Rogers Cup 2019